Иван Чельцов:
 Чельцов, Иван Васильевич (1828—1878) — русский историк церкви.
 Чельцов, Иван Михайлович(1848—1904) — русский химик и педагог.